Ronald dos Santos Cabral, mais conhecido como Ronald (Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1966), é um ex-futebolista e treinador brasileiro de futebol que atuava como lateral-direito. Atualmente, está sem clube.

Biografia 
Revelado pelo , Ronald foi dispensado ainda nos juniores, sendo, em seguida, contratado pelo Central de Barra do Piraí. Mas Ronald só começou a ganhar destaque pelo , onde atuou entre 1995 e 1997 (94 partidas e 7 gols), vencendo o Campeonato Carioca em 1995 sobre o , em jogo lembrado pelo gol de barriga de Renato Gaúcho.

Jogou também por  (foi campeão potiguar em 1989), , , São Mateus, ,  e . Aposentou-se em 2001, aos 35 anos.

Carreira de técnico
Em 2006, acumulou as funções de técnico do sub-20 e auxiliar-técnico da equipe profissional do Olaria. Sua estreia como treinador profissional foi em 2008, comandando o Bonsucesso na Segunda Divisão estadual.

Após 5 anos sem treinar clubes, Ronald exerceu a função no Duquecaxiense, onde permaneceu durante apenas 8 jogos.

Vida pessoal
Durante o período em que ficou longe do futebol, Ronald chegou a integrar o bloco Turbilhão Carioca, e é torcedor da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. Em 2016, passou a trabalhar como taxista.

Títulos 

América-RN
 Campeonato Potiguar: 1989

Bahia
 Campeonato Baiano: 1999

Fluminense
 Campeonato Carioca: 1995

Fortaleza
Campeonato Cearense: 2000

Ligações externas 

Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Fortaleza Esporte Clube
Futebolistas do Americano Futebol Clube
Futebolistas do América Futebol Clube (Rio Grande do Norte)
Futebolistas do Esporte Clube Bahia
Futebolistas do Madureira Esporte Clube
Futebolistas do Fluminense Football Club
Futebolistas do Botafogo de Futebol e Regatas
Treinadores de futebol do Rio de Janeiro
Treinadores do Bonsucesso Futebol Clube